MHY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morehead (Papua Nuova Guinea)
 mhy – codice ISO 639-3 della lingua ma'anyan